{{Ficha de noble
|nombre = Antonio I de Navarra
|título = Rey de Navarra[[Príncipe de sangre|premier prince du sang]]
|imagen = Antoine-de-bourbon.jpg
|tamaño de imagen = 200px
|epígrafe = Antonio de Borbón (1560)
|fecha de nacimiento = 
|nombre completo     =  Antoine de Bourbon
|lugar de nacimiento = La Fère, Francia
|fecha de defunción = (44 años)
|lugar de defunción = Ruan, Francia
|lugar de entierro = Colegiata de San Jorge, Vendôme
|consorte = Juana III
|descendencia = 
 Enrique de Navarra 
 Enrique IV de Francia y III de Navarra
 Luis Carlos de Navarra 
 Magdalena de Navarra
 Catalina de Navarra
|casa real = Borbón
|dinastía = Capeto
|padre = Carlos IV de Borbón
|madre = Francisca de Alençon
|escudo = Coat of Arms of Henry IV of France as King of Navarre (1572-1589).svg
|título0 = Rey de Navarra
|subtítulo0 = (Junto a Juana III)
|reinado0 =  - 
|predecesor0 = Enrique II
|sucesor0 = Juana III sigue reinando en solitario. Su hijo, Enrique III la sucede en 1572.|título1 = Duque de Borbón y VendômeConde de Beaumont, Marle y Soissons
|reinado1 =  - 
|predecesor1 = Carlos IV de Borbón
|sucesor1 = Enrique I de Borbón y Albret
}}

Antonio de Borbón (La Fère,  - Ruan, ) fue un príncipe de sangre francés. Ostentó los títulos de duque de Borbón y de Vendôme, como jefe de la Casa de Borbón (1537-1562); sin embargo, es más conocido por ser rey de Navarra por matrimonio (jure uxoris'') junto a su esposa, Juana de Albret (1555-1562).

Biografía 
Nació en Picardía, siendo el cuarto hijo, y el segundo varón de Carlos IV, duque de Borbón y de Vendôme, y de otra princesa de sangre, Francisca de Alençon, de la Casa de Valois. Fue el hermano mayor de Luis de Borbón, príncipe de Condé.

El 20 de octubre de 1548, contrajo matrimonio con Juana de Albret en la ciudad de Moulins, convirtiéndose junto a ésta en rey de Navarra. El reino se encontraba en su mayor parte ocupado desde 1512 por las tropas castellanas de Fernando El Católico, por lo que Antonio hizo lo posible por restablecerlo, transformándose este en su principal objetivo.

En el ámbito religioso, a diferencia de su hermano y de su propia mujer, nunca fue un fervoroso protestante, de hecho cambió varias veces de religión según las conveniencias políticas que estas trajeran, y cuando su mujer autorizó a los hugonotes a saquear las iglesias de Vendôme, trató de repudiarla y enviarla a un convento, teniendo esta que huir a Bearne.

No fue del todo un hombre estable. La locura en la casa de Borbón fue común, y fue bastante manipulado por los sectores más católicos y cercanos a la regente Catalina de Médici. Como Teniente General del Reino, comandó el asedio de Ruan durante la primera guerra de religión, siendo herido el 16 de octubre. Diez días después la ciudad fue tomada. No pudo recuperarse de las heridas y falleció al mes siguiente.
En las series de televisión Reign y The Serpent Queen, aparece como un rey protestante al cual le encantaban la lujuria y el libertinaje en sus fiestas. Pasaba mucho tiempo en Francia para mejorar las relaciones con el país vecino.

Matrimonio y descendencia 
El 20 de octubre de 1548, contrajo matrimonio con Juana de Albret, fueron padres de cinco hijos:
  Enrique de Navarra, infante (1551-1553), duque de Beaumont;
 Enrique III de Navarra (1553-1610), rey de Navarra y, posteriormente, rey de Francia con el nombre de Enrique IV;
 Luis Carlos de Navarra, infante (1555-1557), conde de Marles;
 Magdalena de Navarra, infanta (1556);
 Catalina de Borbón (1559-1604), duquesa de Albret, condesa de Armañac y Rodes, casada en 1599 con el duque Enrique II de Lorena.

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Duques de Borbón del siglo XVI
Duques de Vendôme (casa de Borbón)
Monarcas consortes de Navarra
Príncipes de sangre